Guus Janssen (atleet), Nederlandse atleet
 Guus Janssen (componist), Nederlandse componist